Кре може да се односи на:

 Кре (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Кре (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Кре (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт